Spectrum steht für:
 Spectrum – Internationaler Preis für Fotografie, mit einer Begleitausstellung vergebene Auszeichnung an Fotokünstler
 Spectrum (Album, 1973), Debütalbum (1973) von Billy Cobham
 Spectrum (Album, 1988), Album der Bob Mintzer Big Band (1988)
 Spectrum (Band), südkoreanische Band
 Spectrum (Lied), House-Song (2011) von Zedd
 Spectrum (Rakete), bayerisches Trägerraketenprojekt
 Spectrum (Software), XMPP-Transport-Software
 SPECTRUM (Standard), ein Standard für die Verwaltung von Museumssammlungen
 Spectrum 512, Bildbearbeitungsprogramm für den Atari ST
 Spectrum Aeronautical, US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Spectrum Enterprise Manager, Software für Netzwerkmanagement
 Spectrum HoloByte, ehemaliger US-amerikanischer Spieleentwickler
 Sinclair ZX Spectrum, Heimcomputer der Firma Sinclair Research
 Spectrum, US-Kabelfernsehanbieter, seit 2016 im Besitz von Charter Communications, zuvor Time Warner Cable TWC
 Chevrolet Spectrum (1985–1988), US-amerikanische Version der zweiten Generation des Isuzu Gemini, siehe Isuzu Gemini #Isuzu Gemini II (1985–1990)
 Geo Spectrum (1988–1989), US-amerikanische Version der zweiten Generation des Isuzu Gemini, siehe Isuzu Gemini #Isuzu Gemini II (1985–1990)
 Philadelphia Spectrum, Mehrzweckhalle in Philadelphia (1967–2009)

Siehe auch:
 Fotogalerie Spectrum
 Spectral (Begriffsklärung)
 Spektrum (Begriffsklärung)